Babar peut désigner :
 l’éléphant Babar, personnage créé par Jean de Brunhoff ;
 la série télévisée Babar tirée des histoires de ce même éléphant ;
 Babar, une chanson de Chantal Goya, coécrite par Jean-Jacques Debout et Laurent De Brunhoff, parlant de ce même éléphant, sortie en 1983,
 et extraite de l'album de cette dernière Mon Pinocchio-Babar.

 Roger Noël, personnalité libertaire  belge né en 1955, plus connu sous le surnom de Babar ;
 les îles Babar en Indonésie ;
 la commune Babar de la wilaya de Kenchela en Algérie ;
 l’expérience BaBar en physique des particules ;
 Babar, un logiciel espion supposément développé par les services de renseignement français.
 Babar, voilier sur lequel Pierre Raffin-Caboisse (artiste-peintre) a fait le tour du monde de 1999 à 2002.